Øksfjord ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 Øksfjord (Loppa), Verwaltungszentrum der Kommune Loppa in der Provinz Finnmark, Norwegen
 Øksfjord (Finnmark), Fjord in der Provinz Finnmark, Norwegen
 Øksfjord (Hinnøya), Fjord auf der Insel Hinnøya, Norwegen

Siehe auch
 Oksfjord (Reisafjord), östlicher Nebenarm des Reisafjords in der Provinz Troms, Norwegen
 Oksfjordhamn (auch Oksfjord), Dorf in der Kommune Nordreisa, Provinz Troms, Norwegen
 Øksfjordtunnel, Straßentunnel in der Kommune Loppa in der Provinz Finnmark, Norwegen